Ванькино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ванькино — деревня в Березовском районе Пермского края.
 Ванькино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ванькино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Ванькино — деревня в Ядринском районе Чувашии.